Philippe Sfez, acteur, réalisateur et écrivain français né le  à Paris.
Aurélie Sfez, musicienne, productrice et réalisatrice française née le  à Bordeaux.
Leïla Sfez (1874-1944), chanteuse et compositrice tunisienne.
Lucien Sfez, juriste et écrivain français né en 1937.
Allan Sfez, musicien et compositeur Français né en 1998
Zoé Sfez, journaliste.
Patronyme séfarade